Luis Ernesto Alva Talledo (Paita, 10 de abril de 1927), también conocido como Luigi Alva, es un tenor ligero peruano.

Biografía
Sus padres, Augusto Alva empleado del ferrocarril y doña Virginia Talledo, emigraron a Lima cuando tenía 6 años para estudiar en el Colegio La Salle.
En 1944, ingresó a la Marina de Guerra del Perú, siendo cadete durante tres años, pero su voz fue reconocida por la maestra Rosa Mercedes Ayarza, quien lo motivó para continuar en el canto. En 1949, debutó en el bel canto con la zarzuela Luisa Fernanda. En 1951, obtuvo el segundo lugar en el concurso local “Gran Caruso” patrocinado por la compañía cinematográfica MGM.

En 1953, viajó a Italia con el apoyo de la empresa para la que trabajaba, International Petroleum Company de Perú. En 1953, sigue un curso de perfeccionamiento vocal con Emilio Ghirardini; más tarde fue llamado por Giulio Confalonieri para formar parte de La Scuola di Canto (Escuela de Canto) en La Scala. Su primera presentación en el continente europeo fue en 1954, en el "Teatro Nuovo" en Milán, interpretando a Alfredo en la ópera verdiana La Traviata.
A partir de 1955, se consagró definitivamente interpretando el Paolino de Il matrimonio segreto, con el que se inauguró el teatro de la Piccola Scala de Milán.
Sus éxitos se multiplicaron a fines de ese decenio y comienzos del siguiente, logrando reproducir el rol protagónico del Conde de Almaviva de la ópera El Barbero de Sevilla al lado de María Callas en el teatro La Scala; en los festivales de Aix-en-Provence, Glyndebourne y Edimburgo; en el barrio londinense Covent Garden; Colón (Buenos Aires) en Argentina; y en salas como Bolshói de Rusia o la Ópera Estatal en Viena.

Alva desde 1953 en que viajó a Italia a perfeccionarse y estudiar, radica en España. Está casado con Anita Zanetti. En 1955 debuta en la Piccola Scala actuando en la ópera El matrimonio secreto, que le abre las puertas del triunfo para que en 1956 debute con la soprano María Callas y el barítono Tito Gobbi en El barbero de Sevilla.

En 1957 participa en el Festival de Edimburgo, en 1960 en la ópera El Barbero de Sevilla. En 1959 canta India Bella en el Hudson Hall de N.Y. 1963 debuta en el Metropolitan Opera House de Nueva York representando al Conde Almaviva en 1982 y desde entonces una de las 10 mejores voces del mundo. Ganó el Biende de Oro de Italia y el Palco Escénico.

Con ocasión de celebrarse los 50 años de su debut profesional el Consejo Directivo de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú, gestionó se le concediera la orden "El Sol del Perú" en el grado de Gran Oficial, como reconocimiento a su trayectoria artística que prestigia la vida cultural de su país. Honor que se le concedió.

En 1980, formó la Fundación Proarte Lírico (después llamada Asociación Prolírica del Perú) con el fin de promover el arte en el Perú. Cerrando sus puertas en el 2008.

En 1982, llevó a Lima Elisir d’amore que fue un éxito, creando FUPAL, una asociación que ha organizado todas las temporadas de Opera en Lima. Desde entonces viene a Lima para la temporada de Opera. Ha presentado Aída de Verdi; Cavallería rusticana, Don Giovanni, La flauta mágica, el Stabat Mater de Rossini y la zarzuela Luisa Fernanda.

Premios y reconocimientos
 Orden del Sol del Perú en grado de Gran Oficial (2000)
 Caruso de Oro (2002), el más importante que se otorga en el mundo operístico europeo.
 Medalla de Honor de la Cultura Peruana del Instituto Nacional de Cultura del Perú (2005).

Enlaces externos 

 Conde Almaviva en El barbero de Sevilla

Referencias 

Cantantes líricos de Perú
Personas de Lima
Alumnado del Colegio San Andrés
Cantantes masculinos de Perú
Maestros de canto
Tenores de Perú
Grandes oficiales de la Orden El Sol del Perú
Grandes cruces de la Orden El Sol del Perú
Comendadores de la Orden El Sol del Perú